Mark Stewart – calciatore britannico
Mark Stewart – cantante britannico
Mark Stewart – ciclista britannico
Stew – pseudonimo di Mark Stewart, cantante statunitense
Mark Stewart – chitarrista e polistrumentista statunitense
Mark Stewart – giocatore di baseball statunitense
Mark Stewart – giocatore di football americano statunitense
Mark Stewart – produttore cinematografico statunitense